Axel (plaats), een stad en voormalige gemeente in de Nederlandse gemeente Terneuzen
Land van Axel
Linie van Axel I
Linie van Axel II
Axel (voornaam), een Scandinavische voornaam
Axel (kunstrijden), een basiselement van het kunstrijden
Axel (zanger), Axel Witteveen, een Argentijnse zanger
Citroën Axel (auto), een van de Citroën Visa afgeleid autotype.
Axel F, een elektropopnummer